Merci pour l'info est un magazine mensuel français fondé en 1973. Le titre est édité par le groupe de presse Uni-Médias, filiale de presse du groupe Crédit Agricole et éditeur des titres Santé Magazine, Régal, Parents, Détours en France, Détente Jardin, Maison Créative, Plus de Pep's, Secrets d'Histoire, Les Petits Plats de Laurent Mariotte, Naturissime et Les Maternelles. Merci pour l'info est le titre leader de la presse juridique et pratique en France en diffusion.

Historique 
Merci pour l'info a été créé en 1973, sous le nom de Dossier Familial par Yves George. 

En 1999, le magazine crée son site internet, il obtiendra son agrément de presse d'information politique et généraliste en 2012. 

Historiquement disponible uniquement sur abonnement, le magazine est également vendu en kiosques à partir de 2015. 

En 2022, Dossier Familial se dote d'une nouvelle maquette, d'un nouveau site internet et change de nom pour Merci pour l'info. La même année, la Commission paritaire des publications et agences de presse a renouvelé à Merci pour l'info son agrément paritaire.

Ligne éditoriale 
Merci pour l'info informe ses lecteurs sur les actualités pratiques de la vie quotidienne. Les thématiques liées à la conso, l'argent, l'emploi, la retraite, la santé ou encore le logement sont traitées sous l'angle des droits et démarches pour accompagner les lecteurs du magazine et de sa plateforme numérique dans leurs projets du quotidien.

Diffusion 
Merci pour l’info est leader de la presse pratique et juridique. En 2022, il est vendu à  chaque mois (diffusion France payée), compte  et  uniques mensuels sur son site internet.

Liens externes 

Site officiel

Notice du catalogue général de la Bibliothèque Nationale de France, relative à Merci pour l'info

Notes et références 

Magazine français